RN15 oder RN 15 steht für:
 Route nationale 15, Nationalstraße in Frankreich
 RN15 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 15 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN15 (Mali), Fernstraße in Mali
 N15 (Niger), Fernstraße in Niger